THB ist die Abkürzung von:
 Baht, Währung von Thailand
 Täglicher Hafenbericht, deutsche Fachzeitschrift
 Tetrahydrobiopterin, alternativ auch mit BH4 abgekürzt – eine sowohl in Organismen vorkommende natürliche Substanz als auch synthetisch hergestellter Arzneistoff, siehe Sapropterin
 Three Horses Beer, madagassische Biermarke
 Technische Hochschule Brandenburg, staatliche Fachhochschule in Brandenburg an der Havel

Thb ist die Abkürzung von:
 Testudo Hermanni Boettgeri, die östliche Unterart der griechischen Landschildkröte

ThB ist die Abkürzung für:
 das Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart nach dessen Begründern Ulrich Thieme und Felix Becker, siehe Thieme-Becker

Abkürzung